Beatriu I de Borgonya (1145 - 1184) comtessa de Borgonya 
 Beatriu II de Borgonya o Beatriu de Hohenstaufen, (1193- 1231) comtessa de Borgonya
 Beatriu de Borgonya (senyora de Borbó) (1257 - 1310) comtessa del Charolais i senyora de Borbó
 Beatriu de Borgonya (1260 - 1328), filla Hug IV de Borgonya i Beatriu de Navarra. Casada amb Hug XIII de Lusignan